Левассер () — французьке прізвище.

 Жан Анрі Левассер (1764–1826) — віолончеліст та композитор.
 П'єр Франсуа Левассер (1753–1816) — віолончеліст та композитор, старший брат Жана Анрі.
 Нікола Проспер Левассер (1791–1871) — французький оперний співак.
 Олів'є Левассер (1690–1730) — французький пірат.
 Тереза Левассер (1721–1801) — фактична дружина філософа Жана-Жака Руссо.
 П'єр Еміль Левассер (1828–1911) — французький економіст, історик та географ, професор паризького Колеж де Франс.
 Віктор Левассер (1800–1846) — французький географ.